Ми́стер Бин () — фильмы и телесериалы с участием актёра Роуэна Аткинсона:

 «Мистер Бин» — комедийный телесериал (Великобритания, 1990—1995).
 «Мистер Бин» — кинокомедия Мэла Смита (США—Великобритания, 1997).
 «Мистер Бин» — мультипликационный сериал (Великобритания, 2002—2004)
 «Мистер Бин на отдыхе» — кинокомедия Стива Бенделака (2007).

Персоналии 
 Мистер Бин (персонаж)

См. также 
 Список серий телешоу «Мистер Бин»